BAQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Ernesto Cortissoz di Barranquilla (Colombia)
 baq – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua basca